Tydje kan syfta på:

Tydje socken – i Dalsland ingick i Tössbo härad
Tydje landskommun – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1863–1952
Tydje församling – en tidigare församling i Karlstads stift –1867/1870
Tydje kapell –  ett gravkapell som tillhör Tösse med Tydje församling i Karlstads stift
Tydjesjön – en sjö i Åmåls kommun i Dalsland –1867/1870

Se även
 Tösse-Tydje distrikt – ett distrikt i Åmåls kommun och Västra Götalands län